Османие — орден Османской империи.
 Османие — город в Юго-Восточной Турции.
 Османие — провинция в Турции.